Mauricio se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Giovanni Nachtigall Mauricio
 hermano Mauricio